Gomperts peut faire référence à : 
 Niels Gomperts (1991-), acteur néerlandais.
 Rebecca Gomperts (1966-), médecin néerlandaise.